W Polsce
 Hrebenne – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Horodło
 Hrebenne – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Lubycza Królewska
 Hrebenne-Osada
 Hrebenne – gromada